Мокрово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Мокрово — деревня в Лунинецком районе Брестской области.
 Мокрово — деревня в Кореличском районе Гродненской области.

Россия 
 Мокрово — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.
 Мокрово — деревня в Селивановском районе Владимирской области.
 Мокрово — деревня в Сямженском районе Вологодской области.
 Мокрово — деревня в Лужском районе Ленинградской области.
 Мокрово — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Мокрово — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.
 Мокрово — деревня в Угличском районе Ярославской области.